Atlantis è stato un gruppo musicale statunitense noto per il brano Keep on movin' and groovin'  del 1982. Era formato da Claude Caudron (designer), Marc Allen Scott (produttore, in arte Tee Scott) e Royal Bayyan (chitarrista, all'anagrafe Royal Iman Bayyan).

Note

Collegamenti esterni